niszczyciele typu Tribal – typ brytyjskich niszczycieli, zbudowanych na początku XX wieku, biorących udział w I wojnie światowej
 niszczyciele typu Tribal (Afridi) – typ brytyjskich niszczycieli, zbudowanych w latach 30. i 40. XX wieku, biorących udział w II wojnie światowej
 niszczyciele typu Tribal (Iroquois) – typ kanadyjskich niszczycieli, zbudowanych w latach 70. XX wieku